Hagman este un nume de familie. El a fost/este purtat de persoane notabile precum:

Larry Hagman, actor american
Matti Hagman, hocheist finlandez
Mia Hagman, înotător finlandez
Niklas Hagman, hocheist finlandez, fiul lui Matti

Vezi și
Hagmann